Генерсдорф може бити:

 Генерсдорф (Бад Брајсиг), општина у округу Арвајлер, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Генерсдорф (Ајфел), општина у округу Вулканајфел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.